Le Championnat de squash du British Open masculin 1958 est l'édition 1958 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 27 au 31 mars 1958. 

Le champion en titre et tête de série Hashim Khan est forfait après des problèmes de cheville et une autre tête de série Roshan Khan avait été rappelé en service par la marine pakistanaise. 
Azam Khan remporte la finale face à Mo Khan.

Têtes de série

Tableaux et résultats 

+ : amateur

^ : tête de série

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1958
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1958
Sport en mars 1958